

Astronomia 
 2031 BAM – asteroide della fascia principale
 Bam – cratere marziano

Codici 
 BAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Battle Mountain (Stati Uniti d'America)
 bam – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua bambara, diffusa in Africa centrale
 BAM – codice ISO 3166-2: AF di Bamian (Afghanistan)
 BAM – codice ISO 3166-2: BF di Bam (Burkina Faso)
 BAM – codice valutario ISO 4217 del Marco bosniaco, valuta della Bosnia ed Erzegovina

Geografia 
 Bam – città dell'Iran
 Bam – lago del Burkina Faso
 Bam – provincia del Burkina Faso
 Bam – provincia dell'Iran

Sigle 
 Bycicle Adventure Meeting - raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta
Baikalo-Amurskaja Magistral – Ferrovia Bajkal-Amur
 Banca Agricola Mantovana – banca italiana incorporata nel 2008 da Banca Monte dei Paschi di Siena
 Banca Agricola Milanese – banca acquisita dal gruppo Banca Popolare di Milano
 Botswana Alliance Movement – partito politico del Botswana
Brescia Art Marathon – mezza maratona di Brescia
 Brooklyn Academy of Music – centro culturale a Brooklyn, New York
 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung – Istituto federale tedesco per materiali di riferimento
 Business Activity Monitoring

Altro 
 Bam – energy drink
 Bam – soprannome di Bam Adebayo, cestista statunitense
 Bam – soprannome di Bam Margera, skater professionista della serie televisiva Jackass
 Bam – acronimo di Beyond Any Music, etichetta discografica indipendente che produce, tra gli altri, il cantautore Marcelino "Marcy" Bautista, ex voce del gruppo Gen Rosso